Юровка  — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Юровка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Юровка — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Юровка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Юровка — село в муниципальном образовании «город-курорт Анапа» Краснодарского края.
 Юровка — село в Далматовском районе Курганской области.
 Юровка — село в Мокшанском районе Пензенской области.

Украина 
 Юровка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Юровка — село в Любарском районе Житомирской области.
 Юровка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Юровка — бывшее село, ныне в составе города Мелитополя Запорожской области.
 Юровка — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Юровка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Юровка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Юровка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Юровка — село в Белогорском районе Хмельницкой области.